Por St. James pode estar à procura de:
 St. James (Carolina do Norte)
 St. James (Maryland)
 St. James (Minnesota)
 St. James (Missouri)
 St. James (Nova Iorque)

Desambiguação